RACE son unas siglas que pueden referirse a:

 Real Automóvil Club de España
 Real Aero Club de España.

Siglas